Cradock Channel łączy zatokę Hauraki z Oceanem Spokojnym
 Cradock – miasto w Południowej Afryce
 Cradock – miasto w Australii

Osoby
 Christopher Cradock – brytyjski admirał
 Steve Cradock – gitarzysta zespołu Ocean Colour Scene
 Matthew Cradock – pierwszy gubernator Massachusetts Bay Colony